2 miejscowości w Polsce: 
 Wielołęka – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice 
 Wielołęka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec